Le mot regret peut signifier :
 Regret (émotion), réaction consciente et négative. Le fait d'éprouver un regret revient au fait que l'on éprouve une certaine sensation de culpabilité et de tortures psychologiques. Avoir un regret se résume à se sentir coupable d'avoir agi d'une façon non désirable après de longues interrogations morales.

Œuvres 

 Les Regrets, un recueil de poèmes de Joachim du Bellay ;
 Regret, une nouvelle de Guy de Maupassant publiée en 1883 ;
 Regrets, une chanson de Mylène Farmer et Jean-Louis Murat sortie en 1991 ;
 Everlasting Regret (Changhen ge), un film hong-kongais de Stanley Kwan sorti en 2005 ;
 Les Regrets, un film de Cédric Kahn sorti en 2009.

Toponyme 
 Regret est un village de la commune française de Verdun dans la Meuse.

Homonymie de titre